Myriam ist

 ein weiblicher Vorname, siehe Miriam
 der Nachname der französischen Sängerin Marie Myriam (* 1957)